Kamel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Joseph Kamel
 Jiří Josef Camel